Amalfi puede referirse a:

 El municipio colombiano de Amalfi en el departamento de Antioquia, Colombia.
 La comuna italiana de Amalfi en la provincia de Salerno, Italia.
 La obra teatral Amalfi de Enrique Papatino.